Лас Амазонас има више значења:

 Лас Амазонас, Ранчо (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Амазонас (Чампотон), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Лас Амазонас (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Амазонас (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Амазонас (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику